La positive attitude peut être :
 La Positive attitude, chanson de Lorie (2004).

Positive attitude est une expression incorrecte en français. En effet, l'adjectif positif se place toujours après un nom. Dans le cas de la chanson de Lorie, il s'agit donc d'une licence poétique. L'expression fut toutefois réutilisée dans une raffarinade.

En anglais :
 Positive attitude est un synonyme d'optimisme.
 c'est aussi le nom d'un album de la bande dessinée Dilbert